Casa Rovira (Cardona), edifici històric de la vila (Bages)
 Casa Rovira (Piera) , edifici catalogat com IPA-5585 (Anoia)
 Casa Rovira (Sant Sadurní d'Anoia), edifici catalogat com IPA-2882 (Alt Penedès)